В парному розряді жіночого тенісного турніру San Diego Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Кеті Джордан і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Патрісія Медраду і Клаудія Монтейру 6-3, 5-7, 7-6.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Пола Сміт (чемпіонки)
 Енн Гоббс /  Сьюзен Лео (1-ше коло)
 Марін Луї-Гарпер /  Маріта Редондо (2-ге коло)
 Патрісія Медраду /  Клаудія Монтейру (фінал)

 Даянн Балестрат /  Бонні Гадушек (півфінал)
 Іва Бударжова /  Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Даян Десфор /  Барбара Геллквіст (чвертьфінал)
 Террі Голледей /  Кім Джонс-Шефер (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Southern California Open